Die European Indoors Zurich 1995 waren ein Tennis-Hartplatzturnier für Frauen in der Saalsporthalle in Zürich. Das Hallenturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 2. bis 8. Oktober 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Zürich